Ер, ЕР может означать:

Топоним
 Ер — правый приток реки Баркэу.
 Ер — приток реки Муреш.

Аббревиатура
 

Другое
 Еръ — название буквы Ъ до реформы 1917—1918 годов.
 Ер-2 — дальний бомбардировщик, двухмоторный моноплан.

См. также 
 
 EP (англ. Extended Play) — компакт-диск или грампластинка с небольшим числом записей или с коротким временем звучания, то же, что миньон или мини-альбом.